«Путём всея земли» (Китежанка) — поэма Анны Ахматовой, написанная в 1940 году (10-12 марта 1940 // Фонтанный дом). По определению автора — «маленькая поэма». Полный текст произведения был впервые опубликован в 1990 году.

Некоторые исследователи отмечают, что в поэме есть «ощущение надвигающегося исторического кризиса» (В. М. Жирмунский) — Великой Отечественной войны.

Примечания 

Поэмы Анны Ахматовой
Поэмы 1940 года